Юракаре (народ) — народ Боливии (департамент Кочабамба). 
 Юракаре (язык) — генетически изолированный язык боливийских индейцев-юракаре.